Borgarfjeld kan syfta på följande platser:

Färöarna 

 Borgarin, berg, Norðoyar, 
 Borgarfelli, berg, Eysturoya sýsla, 

Robotskapade Färöarnaförgreningar